Ciurești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ciurești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Ciurești (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Ciurești (Olt), Dorf im Kreis Olt